Никола́й Леонто́вич:
 Леонтович, Николай Дмитриевич (1877—1921) — украинский композитор, хоровой дирижёр, общественный деятель, педагог.
 Леонтович, Николай Павлович (1876—1940-е) — городской голова Николаева (1909—1917).